Een verkeersweg:
 N285 (België)
 N285 (Nederland), zie Provinciale weg 285
 N285 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing